Izrael legnagyobb városai

1: izraeli település Ciszjordániában.
2: 1996-ban alapították.
3: 1985-ben alapították.
4: 1998-ban alapították.

Hivatkozások 

Települések listái országok szerint